Fons Luijben (1941), een Nederlands politicus
 Emile Luijben, alias  Master Milo (1982), een Nederlands vlogger